Дуло — вихідний отвір ствола вогнепальної зброї.
 Дуло — правляча династія у Великій Булгарії в 7—8 ст.